Alphaville može značiti:

 Alphaville (sastav), njemački pop-sastav iz 1980-ih.
 Alphaville (1965), Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, film Jeana-Luca Goddarda.
 Alphaville, São Paulo, municipalna teritorijalna jedinica na zapadnom rubu São Paula, Brazil.
 Alphaville (The Sims Online), fiktivna lokacija u online video-igri The Sims Online.